Huber Károly (1820–1896) városi tanácsos, kántortanító
 Huber Károly (1828–1885) hegedűművész, zeneszerző, zenepedagógus, zeneakadémiai tanár, karnagy